21. etape af Giro d'Italia 2018 gik over ti omgange i Rom 27. maj 2018. 

Sam Bennett tog sin tredje etapesejr. Etapen blev neutraliseret efter tre omgange.

Etaperesultater

Samlet

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

21